Радослав Сухи (; 7 апреля 1976, Кежмарок) — словацкий хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Попрад», где и выступает в настоящее время.

Карьера 
Радослав Сухи начал свою профессиональную карьеру в 1993 году в составе родного клуба Словацкой экстралиги «Попрад». Уже в следующем году Радослав отправился в Северную Америку, где он стал выступать в QMJHL в составе клуба «Шербрук Фоконс». 26 октября 1997 года Сухи подписал контракт с клубом «Финикс Койотис», сразу после чего он стал игроком фарм-клуба «койотов» «Спрингфилд Фэлконс». Показав неплохие результаты в АХЛ, 23 октября 1999 года Радослав получил шанс дебютировать в Национальной хоккейной лиге в матче против «Вашингтон Кэпиталз».

В составе «Финикса» Сухи провёл полные 5 сезонов, набрав за это время 65 (13+52) очков в 382 матчах. После локаутного сезона в НХЛ, который Радослав провёл в родном «Попраде», он стал выступать за «Коламбус Блю Джэкетс», в составе которого в сезоне 2005/06 он сыграл 79 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков. 18 августа 2006 года Сухи заключил соглашение с клубом Швейцарской национальной лиги «Цюрих», в составе которого он выступал на протяжении 4 сезонов, став за это время чемпионом Швейцарии, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка Виктории.

Перед началом сезона 2010/11 Радослав принял решение вернуться в «Попрад», где он провёл хороший сезон, набрав 38 (3+35) очков в 71 матче, попав также в символическую сборную по итогам турнира. 31 августа 2011 года Сухи подписал однолетний контракт с омским «Авангардом», однако, проведя в составе омичей лишь 5 матчей, он покинул клуб.

14 октября Радослав вновь вернулся в «Попрад», заключив с клубом пробный контракт на 1 месяц.

Международная 
В составе сборной Словакии Радослав Сухи принимал участие в 3 чемпионатах мира (2000, 2003, 2005), которые прниесли ему серебряные и бронзовые награды, а также Кубке мира 2004 года и Олимпийских играх 2006 года. На этих турнирах Радослав провёл 33 матча, набрав 10 (1+9) очков.

Достижения 
 Приз фейр-плей Мемориального кубка (Джордж Парсонс Трофи) 1997.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2000.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2003.
 Чемпион Швейцарии 2008.
 Победитель Лиги чемпионов 2009.
 Лучший ассистент-защитник Лиги чемпионов 2009.
 Обладатель Кубка Виктории 2009.
 Член символической сборной чемпионата Словакии 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 14 октября 2011 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Попрад»
Игроки «Шербрук Касторс»
Игроки «Шикутими Сагенинс»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года